Национальный парк Игуасу́ () — национальный парк в Аргентине, расположенный в департаменте Игуасу, в северной части провинции Мисьонес, в аргентинском Междуречье.

Парк был создан в 1934 году и частично содержит один из природных памятников Южной Америки — водопад Игуасу, окружённый субтропическими джунглями. На другом берегу реки Игуасу лежит бразильский парк с таким же названием (Национальный парк Игуасу). Оба парка провозглашены объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 1984 и 1986 годах, соответственно).

Флора и фауна 
Парк находится в экологическом регионе «Атлантические леса Параны».

Флора включает 2 тыс. видов растений, в частности: один из исчезающих видов деревьев породы аспидосперм — , редко встречающаяся за пределами парка ввиду вырубки из-за съедобных плодов, один из видов капустной пальмы — , , остролист, ногоплодник, в последнее время всё реже встречающаяся цедрела, араукария, . Растут деревья семейства бурзеровые, множество сосудистых растений. Среди цветов встречаются бромелии, различные виды орхидей.

Фауна парка включает в себя  млекопитающих,  птиц,  рептилий, несколько сотен видов бабочек, в том числе вымирающие виды. Наиболее распространённые представители фауны следующие: ягуар, ягуарунди, олени-мазамы, равнинный тапир, капибара, водяной опоссум, оцелот, гигантский муравьед, бразильская выдра, кустарниковая собака, пума, обезьяны (капуцины и ревуны), носуха, парагвайский кайман, широкомордый кайман, коралловый аспид. Также там можно найти таких птиц, как стрижи и большие туканы. Обычный для этих мест винногрудый амазон, тирика, бразильский крохаль, бронзовая пенелопа, южноамериканская гарпия, колибри. Среди известных представителей летучих мышей наиболее часто встречается вид вампировых — обыкновенный вампир.

Список некоторых животных, встречающихся в парке

См. также 
 Список национальных парков Аргентины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирное наследие в Аргентине
Национальные парки Аргентины
География провинции Мисьонес